El Condado de Trinity es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Trinity (California)
 Condado de Trinity (Texas)